Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 7, se dispute du 19 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Leslie Allen et Mima Jaušovec.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en avril 1982